Жаркын — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жаркын — село в подчинении горадминистрации Семея Восточно-Казахстанской области.
 Жаркын — село в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.